Hannes Wolf est un nom pouvant désigner :

 Hannes Wolf (né en 1981), joueur allemand de football
 Hannes Wolf (né en 1999), joueur autrichien de football

Voir aussi 
 

Wolf, Hannes